Мирослав Величковић био је начелник ортопедске службе у Лесковцу.

Биографија 

Доктор Мирослав Величковић рођен је 1955. године у селу Разгојнски Чифлук од оца Владимира и мајке Јелице. Основну школу завршио је у Печењевцу, Гимназију 1974. године у Лесковцу, а Медицински факултет у Нишу 1981. године. После завршеног лекарског стажа кратко време радио је у Здравственој станици број 2. 1983. године примљен је на Ортопедско одељење, а 1985. године добија специјализацију из Ортопедске хирургије и трауматологије. Специјалистички испит положио је 1989. године. Постављен је за начелника службе Ортопедске хирургије и трауматологије 17. фебруара 1995. године. Поред операција које су се већ изводиле на одељењу, 2000. године, као начелник, увео је нову операцију, периацетабуларну остеомију карлице, а 2001. године и операцију тоталне протезе кука. Исте године на одељењу се ради и артоскопија колена. Уводи се и полуинтензивна нега оперисаних болесника. Купљена је нова опрема, артоскоп и инструментаријум за тоталну протезу кука. Доктор Мирослав, поред стручних састанака Секције за ортопедију, учествује и на 96. Европском конгресу у Будимпешти, 87. Балканском конгресу у Солуну и 2004. године на Европском конгресу у Прагу. 

Као лекар био је неуморан у раду, са пуно љубави према пацијентима, стрпљив и упоран у свом стручном усавршавању. Био је активан члан у Подружници СЛД у Лесковцу и члан извршног одбора Председништва СЛД у Београду.

Референце

Спољашње везе 

Лесковчани
Српски лекари